

Wydarzenia 

 Ptolemeusz II Filadelfos wysłał poselstwo do Rzymu